Zmienna indywiduowa (także zmienna indywidualna) - zmienna, za którą wolno podstawić dowolny termin jednostkowy. Przez Quine’a traktowana jako ścisły odpowiednik wielu zaimków języka potocznego.

Logika